Typ L oder Type L steht für:

 Stecker-Typ L, Netzsteckverbinder
 Signal Typ L, siehe Eisenbahnsignale in der Schweiz #Signal Typ L
 Lohner Type L, Flugboot der Lohner-Werke
 Renault Type L, Automodell der Marke Renault

Siehe auch:
 Voisin L-Typen, französischer Flugzeugtyp